Кирин:

 Кирин — единорог.
 Kirin Holdings — японский производитель напитков.
 Kirin — название серии процессоров HiSilicon Technologies.

Имя 
 Св. Кирин Римлянин, мученик

Фамилия 
 Кирин, Иван Семёнович (1912—1976?) — советский химик.
 Кирин, Ивица (род. 1970) — хорватский политик.

См. также 
 Кирино
 Цилинь
 Гирин (провинция)